Апарисио има више значења:

 Апарисио (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Апарисио (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику